Die Weltcupsaison 1997/98 der Nordischen Kombination begann am 28. November 1997 im finnischen Rovaniemi und endete am 14. März 1998 am Holmenkollen bei Oslo. Während der Saison wurden vom 07. bis 22. Februar 1998 die Olympischen Winterspiele von Nagano ausgetragen. Die Anzahl der Sprintrennen wurde von zwei auf sechs deutlich erhöht.

Mit seinen fünf Weltcupsiegen konnte der Norweger Bjarte Engen Vik den Gesamtweltcup knapp vor dem Österreicher Mario Stecher für sich entscheiden. Dritter der Gesamtwertung wurde Felix Gottwald, der seine ersten beiden Podestplätze holen konnte. Für den Vorjahressieger Samppa Lajunen aus Finnland blieb es in dieser Saison bei lediglich einem Weltcupsieg.

Überzeugen konnte dagegen der US-Amerikaner Todd Lodwick mit seinen Siegen in Schonach und Oslo. Ebenfalls erfolgreich war die Saison für Kenneth Braaten der seinen ersten, jedoch einzigen Weltcupsieg, feiern konnte. Den ersten Weltcup für Tschechien konnte Milan Kučera mit seinem Sieg im französischen Chaux-Neuve gewinnen. Für die Schweiz konnten Marco Zarucchi und Urs Kunz drei Podestplätze holen.

Ergebnisse und Wertungen

Weltcup-Übersicht

Wertung 

In der Nationenwertung waren insgesamt 14 Nationen klassiert.

Weblinks

Einzelnachweise 

Nordische Kombination
Weltcup der Nordischen Kombination